Ewa – imię
 EVA Air – linie lotnicze
 (164) Eva – planetoida
 EVA – Ekonomiczna wartość dodana
 EVA (ang. Extra-vehicular activity) – spacer kosmiczny
 Eva – singel zespołu Nightwish
 Eva – singel Cleo i Mesajah
 Eva – polski zespół grający rock gotycki
 Eva – miasto w USA, w stanie Alabama, w hrabstwie Morgan
 Eva – jednostka osadnicza w USA, w stanie Tennessee, w hrabstwie Benton

Zobacz też 
 EVA